

Bosznia-Hercegovina
Bašići falu Bugojno községben 
Bašići falu Čelinac községben 
Bašići falu Gacko községben
Bašići falu Kakanj községben 
Bašići falu Šekovići községben

Horvátország
Bašići falu Barban községben Isztria megyében